Орёл — название следующих фильмов:
 Орёл (фильм, 1925) — голливудская экранизация романа «Дубровский» с Рудольфом Валентино в главной роли.
 Орёл (фильм, 1959) — польский фильм Леонарда Бучковского о судьбе польской подводной лодки «Орёл».
 Орёл Девятого легиона (фильм) — пеплум Кевина Макдональда с Ченнингом Тейтумом в главной роли (США, 2011).

См. также 
 Eagle ()